Downgrade è una parola inglese che può assumere diversi significati a seconda del contesto:

 Può significare la riduzione di complessità, rimuovere parti non necessarie, o ridurre il numero di parti mobili/applicazioni/stock.

 In economia e in business, downgrade è utilizzato spesso in Borsa per riferirsi ad un cambiamento negativo nel rating di uno stock o di un'altra società da parte di un analista.

 In meteorologia, downgrading si riferisce alla riduzione dell'intensità di una tempesta.

 In informatica, il downgrade è usato sia in ambito software, dove indica l'installazione di una versione precedente di un software (retrocessione), sia in ambito sicurezza, dove denota il passaggio di una politica o di un meccanismo di sicurezza ad un livello di categoria meno affidabile.